Влади́мир Миха́йлович Курли́н (3 марта 1933, Ленинград — 29 ноября 1989, Бровары, Киевская область) — российский советский гобоист и музыкальный педагог. Солист ЗКР АСО Ленинградской филармонии им. Д. Д. Шостаковича, оркестра театра оперы и балета им. С. М. Кирова, лауреат Международных конкурсов, профессор Ленинградской консерватории. Заслуженный артист РСФСР (1972), Заслуженный деятель искусств РСФСР (1983).

Биография 
Родился 3 марта 1933 года. Окончил ССМШ при Ленинградской консерватории по классу гобоя у Г. И. Амосова в 1950 году, Ленинградскую консерваторию по классу А. А. Паршина в 1955 году. В 1953 году, будучи студентом консерватории, стал лауреатом первой премии Международного конкурса исполнителей на духовых инструментах имени Антонина Рейхи (музыкальный фестиваль «Пражская весна»). Позднее, в 1959 году, ему была также присуждена вторая премия Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Вене. В том же году Курлин окончил аспирантуру Ленинградской консерватории.

С 1951 по 1973 год играл в оркестре Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова. В 1973 году он перешёл в Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Ленинградской филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Как оркестровый музыкант Курлин исполнял многие наиболее известные сольные эпизоды гобоя в таких произведениях, как Пятая симфония Л.ван Бетховена, «Альпийская симфония» Р. Штрауса, Пятая симфония С. С. Прокофьева и увертюра Дж. Россини к опере «Шёлковая лестница».

Глубоко мыслящий музыкант с яркой индивидуальностью, Курлин своим творчеством внёс новые черты в интерпретацию роли гобоя, трактовку оркестровых соло и концертный репертуар. Его исполнительскому стилю свойственен огромный диапазон выразительных средств — широкие динамические границы, богатство красок, яркая фразировка, виртуозная подвижность.

Помимо работы в оркестре, Курлин также занимался камерной музыкой. Он концертировал как с различными камерными ансамблями, так и сольно. В составе духового квинтета Ленинградской филармонии, в котором кроме него играли Лев Перепёлкин, Михаил Измайлов, Виталий Буяновский и Лев Печерский, он сыграл более ста концертов и сделал ряд аудиозаписей. Курлин — один из немногих в то время духовиков, регулярно выступавших с сольными концертами.

В 1970—1974 годах преподавал по совместительству в Петрозаводском филиале ЛОЛГК, где основал класс гобоя. Продолжая работать в ПФ ЛОЛГК на договорных условиях, осуществил выпуск специалистов в 1975 и в 1977 году. Поддерживал творческие контакты с ПФ ЛОЛГК до 1989 года, путём оказания методической помощи классу гобоя, возглавляемому его учеником Виталием Фартушным. С 1972 года преподавал в ЛОЛГК имени Н. А. Римского-Корсакова. В 1977 году утвержден в звании доцента (и. о. доцента с 1976 года), а в 1988 году — в звании профессора (и. о. профессора с 1983 года). В качестве педагога привнёс много новых идей в методику преподавания игры на гобое.

29 ноября 1989 года погиб в автокатастрофе возле города Бровары (Украина). Похоронен на Северном кладбище Санкт-Петербурга.

Награды и звания 
 Лауреат первой премии Международного конкурса исполнителей на духовых инструментах им. Антонина Рейхи (в рамках музыкального фестиваля «Пражская весна», 1953)
 Лауреат второй премии Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Вене (1959)
 Заслуженный артист РСФСР (1972)
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1983).
 Медаль «В память 250-летия Ленинграда» (1973)
 Орден «Знак Почёта» (1986)

Литература 
 Баранцев А. П. Мастера игры на гобое, профессора Санкт-Петербургской консерватории (1862−1985). — Петрозаводск: ПГК, 1996. — С. 56—66
 Барутчева Э. С. Мой мир музыки — СПб: Северная звезда, 2011. — С. 25, 26, 95, 96, 106, 121, 122, 141, 142, 205, 207
 
 Севрук М. И. Разговор с Маэстро // Оркестр: журнал. — М.: МГУКИ, 2011. — № 22-23. — С. 60—67
 Севрук М. И. Творческая концепция и методика преподавания профессора Владимира Михайловича Курлина: Беседа с профессором В. П. Фартушным // Оркестр: журнал. — М.: МГУКИ, 2013. — № 4 (33). — С. 28—33
 Фартушный В. П. Международный конкурс имени А. Рейхи и его значение в развитии духового исполнительства в СССР // Деревянные духовые инструменты: теория, история, архив. — Петрозаводск: ПГК, 2012. — Вып. 5. — С. 105—123. — ISBN 978-5-8021-1619-7
 Фартушный В. П. Золотой гобой Северной Пальмиры. — Петрозаводск: Версо, 2014. — 246+16 с. —150 экз. — ISBN 978-5-91997-200-6
 Фартушный В. П. Владимир Михайлович Курлин — штрихи к портрету Маэстро // Музыковедение. — 2016. — № 9. — С. 50—55
 Фартушный В. П. Гобойные метаморфозы Владимира Курлина // Духовые и ударные инструменты. История, методика, педагогика, исполнительство: сб. статей. — Петрозаводск: ПетрГУ, 2017. — С. 114-122. — 100 экз. — ISBN 978-5-8021-3226-5
 Фартушный В. П. Владимир Михайлович Курлин (1933-1989) // Петрозаводская государственная консерватория им. А. К. Глазунова: история, события, имена: коллективная монография. — Санкт-Петербург: Арт-Экспресс, 2017. — С. 384-386.— 500 экз. — ISBN 978-5-4391-0301-0
 Фартушний В. П.  Владимир Михайлович Курлин — методические принципы и педагогические наставления // Історія становлення та перспективи розвитку духовоі музики в контексті національноі культури Украіни та зарубіжжя: зб. наукових праць. — Вип. 10. — Рівне: Волинські обереги, 2018. — С. 42-50
Фартушный В. П., Попов П. С. Биографический словарь педагогов кафедры духовых и ударных инструментов Петрозаводской гос. консерватории им. А.К. Глазунова. — Петрозаводск: VP Print, 2019. — С. 78-87. —100 экз. — ISBN 798-5-906514-36-3

Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Преподаватели Санкт-Петербургской консерватории
Академические музыканты России
Академические музыканты СССР
Музыканты ЗКР АСО Санкт-Петербургской филармонии
Лауреаты международного фестиваля «Пражская весна»
Музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра
Погибшие в автомобильных катастрофах